В первой таблице указаны результаты выступлений McLaren в чемпионате мира Формулы-1, начиная с сезона . Вторая таблица отображает выступления частных команд в мировом первенстве, третья — результаты команды во внезачётных гонках Формулы-1.

Результаты выступлений в чемпионате мира Формулы-1

Выступления в качестве конструктора

Результаты выступлений (1966—1969) годов 

|-
! rowspan="2"| 
| rowspan="2"| M2B
| rowspan="2"| Ford 3.0 V8Serenissima 3.0 V8
| rowspan="2"| 
||

!!!!!
|rowspan=2| 912
|rowspan=2| 21
|-
|| Брюс Макларен

!

!!!

!!!!!
|-
! rowspan="2"| 
| rowspan="2"| M4BM5A
| rowspan="2"| BRM 2.0 V8BRM 3.0 V12
| rowspan="2"| 
||

!
|rowspan=2| 10
|rowspan=2| 3
|-
|| Брюс Макларен
!

!!!!!!!

!
|-
! rowspan="3"| 
| rowspan="3"| M5AM7A
| rowspan="3"| BRM 3.0 V12Ford Cosworth DFV 3.0 V8
| rowspan="3"| 
||

|rowspan=3 bgcolor="#dfdfdf"| 210
|rowspan=3 bgcolor="#dfdfdf"| 493^
|-
|| Брюс Макларен
!

|-
|| Денни Халм

|-
! rowspan="4"| 
| rowspan="4"| M7AM7BM7CM9A
| rowspan="4"| Ford Cosworth DFV 3.0 V8
| rowspan="4"| 
||

!
|rowspan=4| 4
|rowspan=4| 38 (40)
|-
|| Брюс Макларен

!
|-
|| Денни Халм

!
|-
|| Дерек Белл
!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!
|}

Результаты выступлений (1970—1979) годов

Результаты выступлений (1980—1989) годов

Результаты выступлений (1990—1999) годов

Результаты выступлений (2000—2009) годов

Результаты выступлений (2010—2019) годов

Результаты выступлений (2020—) 

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| McLaren MCL35
!rowspan=3| Renault E-Tech 20 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

!!!!!!!||

|-
|align="left"|  Ландо Норрис

!!!!!!!||
|-
|align="left"|  Карлос Сайнс-мл.

!!!!!!!||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| McLaren MCL35M
!rowspan=3| Mercedes-AMG F1 M12E Performance 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Даниэль Риккардо

|-
|align="left"|  Ландо Норрис

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| McLaren MCL36
!rowspan=3| Mercedes-AMG F1 M13E Performance 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Риккардо

|-
|align="left"|  Норрис

|}
 Команда McLaren была лишена очков в кубке конструкторов на Всемирном совете по автоспорту в качестве наказания за шпионский скандал в 2007 году.
 Вплоть до  не все очки зарабатываемые конструктором шли в зачёт чемпионата (см. также Система начисления очков в Формуле-1). Число без скобок — очки вошедшие в зачёт чемпионата; число в скобках — общее количество очков.
^ Включая очки набранные частными командами.

Результаты выступлений частных шасси McLaren

Результаты выступлений во внезачётных гонках Формулы-1

Примечания

Ссылки 
 Результаты выступлений McLaren на statsf1.com
 Результаты выступлений McLaren на WildSoft.ru
 Результаты внезачётных гонок Формулы-1 на statsf1.com
 «The Formula One Archives». GEL Motorsport Information. Архивировано из оригинала 15 октября 2007 года (Результаты всех гонок Формулы-1 до 2006 года, включая внезачётные Гран-при)

M